Серк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Серк, Лео Акселевич (1882—1954) — русский и советский инженер, архитектор и преподаватель.
 Серк, Юлий Петрович (1849—1919) — потомственный дворянин в первом поколении, действительный статский советник, доктор медицины. См. также 
 Алас-и-Серк — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. 
 Сарк — небольшой остров в юго-западной части Ла-Манша.
 Серко 
 Серков